Luffasläktet (Luffa) är ett växtsläkte i familjen gurkväxter med sju pantropiska arter.

Sex av dessa finns i tropiska Afrika och Asien och en i Amerika (Raggluffa). De är 1-åriga, klättrande, monoika eller dioika örter med 5-7-flikade blad och stora gula blommor. Svampgurka och Kantgurka odlas numera i såväl tropiska som subtropiska trakter. De omogna frukterna till arterna äts som gurkor. De mogna, långsträckta frukternas inre, som består av ett sammanhängande kärlknippenät, nyttjas efter beredning och sedan fröna avlägsnats som badsvampar, "luffasvampar", och har tidigare använts för tillverkning av skosulor, badskor, frotterlappar, mössor, korgar med mera. Rötterna och oljan i fröna har även använts medicinskt.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar

Gurkväxter
Lu Växtindex